Menoni peut faire référence à : 
 Carmen Menoni, physicienne argentino-américaine.
  (1976-), violoniste slovène

 Uraeotyphlus menoni, une espèce d'amphibiens
 Brachymeria menoni, une espèce d'insectes
 Lepidocephalichthys menoni
 Garra menoni, une espèce de poissons
 Nemacheilus menoni, une espèce de poissons
 Mesonoemacheilus menoni
 Lankasca menoni, une espèce d'insectes
 Stichopogon menoni, une espèce d'insectes
 Aegyptobia menoni, une espèce d'arachnides.